Sancun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sancun (socken i Kina), Heilongjiang, 
 Sancun Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar